Мемориал Капабланки — международные шахматные турниры проводятся Шахматным союзом Кубы с 1962 года.

В 1980, 1984—1987 проводились по 2 главных турнира.

Победители турниров

Литература

Ссылки 
 Capablanca memorial 
 Jose Raul Capablanca Memoriały Kuba 1962-2006, таблицы 
 Мемориал Капабланки на Chess-News (с 2011 года) (рус.) 

Мероприятия, регулярно проводимые с 1962 года
Капабланка
Шахматы на Кубе
Международные спортивные соревнования в Гаване
Сьенфуэгос
Камагуэй (провинция)